Населені пункти в Чехії:

 Будков (Тршебич)
 Будков (Прахатіце)